Circo Massimo – antico circo romano
Circo Massimo – stazione della Linea B della metropolitana di Roma
Circo Massimo – album dal vivo di Antonello Venditti del 1983
Circo Massimo – programma televisivo trasmesso su Rai 3
Circo Massimo 2001 – album dal vivo di Antonello Venditti del 2001